Sayan Deesamer, conocido artísticamente como Sayan Sanya (Thai: สายัณห์ สัญญา) (31 de enero de 1953 - 27 de agosto de 2013) es un actor y cantante tailandés.

Discografía
 Kai Jaa (ไก่จ๋า)
 Lan The Sa Tuen (ลานเทสะเทือน)
 Khon Oak Hak Pak Baan Nee (คนอกหักพักบ้านนี้)
 Wan Nee Sueay Kwa Muei Wan (วันนี้สวยกว่าเมื่อวาน)
 Lon Klao Phao Thai (ล้นเกล้าเผ่าไทย)

Libro

Cantantes masculinos de Tailandia
Nacidos en 1953
Fallecidos en 2013
Fallecidos por cáncer de hígado
Fallecidos por cáncer en Tailandia
Nacionalistas de Tailandia